Еммелін Ндонг (Emmeline Ndongue, 25 квітня 1983 ) — французька баскетболістка, олімпійська медалістка.
 Жан Ейєг Ндонг (; нар. 12 лютого 1946) — габонський політичний діяч.
 Патрік Нгема Ндонг (1957-2021) - франко-габонський журналіст.